Pascal Librizzi, né le 2 décembre 1969 à Maisons-Alfort est un acteur, comédien français vu pour la première fois aux écrans dans le film Hors-la-loi (film, 1985) réalisé par Robin Davis

Biographie

Jeunesse 
Après avoir été enfant de chœur (aussi nommé Servant d'autel) de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, Pascal Librizzi vit à Paris où, à l'âge de 9 ans, il débute ses cours de théâtre qui lui font découvrir le monde de la scène et du spectacle. Quelques années plus tard, Pascal Librizzi s'intéresse au monde du cinéma et, en 1984 âgé de 14 ans, il décide de se lancer pour le plus grand casting d'Europe pour un long métrage à l'époque. Hors-la-loi  réalisé par Robin Davis qui demanda à Dominique Besnehard d'auditionner plus de 1000 jeunes puis en sélectionner une centaine afin qu'il puisse en prendre une quinzaine qui participeront au film.

Vie privée 
En 1987 Pascal Librizzi fréquenta une femme qui lui donnera une fille en 1988. Cependant en 1989, âgé de 20 ans, il se mariera avec Nadia, son amour de jeunesse. Ils vivront plus d'une vingtaine d'années mariés.

Ils décideront de mettre fin à leur relation par un divorce en 2013.

Durant cette période ils auront 3 garçons le 4 décembre 1991,  
suivi le 14 août 2000 et le 15 avril 2005

Débuts 
Pascal Librizzi aura finalement trouvé sa place en tant que Maxime ce qui lui aura valu une nomination pour participer aux César du meilleur espoir masculin en 1986, qui a été finalement remporté par Wadeck Stanczak (qui a également joué dans Hors-la-loi ), ainsi que dans le film Rendez-vous (film, 1985) d'André Téchiné.

On le retrouvera une année plus tard dans le film d'Agnès Merlet, Poussière d'étoiles  (film, 1986) qui sera récompensé du Prix Jean-Vigo en 1986.

Carrière

Filmographie 
Hors-la-loi (film, 1985) de Robin Davis

Poussière d'étoiles (film, 1986) Agnès Merlet

Fuegos (film, 1987) d'Alfredo Arias

Sale Destin (film, 1987) de Sylvain Madigan

Cher frangin (film, 1989) de Gérard Mordillat

Toujours seuls (film, 1991) de Gérard Mordillat

Un, deux, trois, soleil  (film,1993) de Bertrand Blier

Téléfilm 
L'Argent  (téléfilm, 1988) de Jacques Rouffio

Mary de Cork (film, 1989) de Robin Davis

Séries 
La Famille Ramdam (Série télévisée, 1990) de Christiane Leherissey

Apparition 
Astérix et Obélix contre César (Film, 1999) de Claude Zidi

Théâtre 
"Poil de carotte" : 1984